Bariri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bariri (ort), São Paulo, 
 Bariri (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar